Ash Sharqiyah  (arabiska: الشرقية) är den sydöstligaste provinsen i Saudiarabien, och dess huvudstad Dammam ligger vid Persiska viken.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saudi Network

Saudiarabiens provinser